

Biografia 
Specialista sia dello ski cross, sia dello sci alpino, Ryo Sugai è attivo nella seconda disciplina in gare FIS dal dicembre 2006; ha debuttato in Coppa del Mondo di sci alpino il 15 gennaio 2016, giungendo 43º nella combinata alpina a Wengen. Nello ski cross è attivo dall'agosto 2018 e ha esordito in Coppa del Mondo di freestyle il 16 febbraio 2019, chiudendo in 15ª posizione la gara di Feldberg. A Sunny Valley, il 13 marzo 2021, ha ottenuto il suo primo podio nel massimo circuito, classificandosi al 2º posto nella gara vinta dal canadese Reece Howden.

In carriera ha preso parte un'edizione dei Giochi olimpici invernali e a una dei Campionati mondiali di freestyle.

Palmarès

Freestyle

Coppa del Mondo 
 Miglior piazzamento nella Coppa del Mondo di ski cross: 19º nel 2022
 Miglior piazzamento in classifica generale: 124º nel 2020
 4 podi:
 4 secondi posti

Collegamenti esterni